jati (sociologie), een sociaal-maatschappelijke groep in India;

Plaats in Brazilië
 Jati (Brazilië)

Onderdistrict in Indonesië
 Jati (onderdistrict van Blora), een onderdistrict van het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Jati (onderdistrict van Kudus), een onderdistrict van het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java

Plaats in Indonesië
 Jati (Batujajar)
 Jati (Bener)
 Jati (Binangun)
 Jati (Bojongpicung)
 Jati (Cipunagara)
 Jati (Gatak)
 Jati (Jaten)
 Jati (Masaran)
 Jati (Medan)
 Jati (Padang Timur)
 Jati (Pulau Pinang)
 Jati (Pulo Gadung), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta, Indonesië
 Jati (Sidoarjo)
 Jati (Soko)
 Jati (Sumberlawang)
 Jati (Tarogong Kaler)
 Jati (Udanawu)